Епархия Канджирапалли () — епархия Сиро-малабарской католической церкви c центром в городе Канджирапалли, Индия. Епархия Канджирапалли входит в митрополию Чанганачерри. Кафедральным собором епархии Канджирапалли является церковь святого Доминика.

История 

26 февраля 1977 года Римский папа Павел VI издал буллу Nos Beati, которой учредил епархию Канджирапалли, выделив её из архиепархии Чанганачерри.

Ординарии епархии 

 епископ Joseph Powathil (26.02.1977 — 5.11.1985) — назначен архиепископом Чанганачерри;
 епископ Mathew Vattackuzhy (20.12.1986 — 23.12.2000);
 епископ Mathew Arackal (23.12.2000 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Nos Beati, AAS 69 (1977), стр. 249

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Информация 

Восточнокатолические епархии Индии
Епархии Сиро-малабарской католической церкви